Жири може бити:

Жири (Словенија), насељено место у Словенији.
Општина Жири, општина у Словенији.
жири, група људи која одлучују о квалитету нечега.
Жири (Нијевр), насељено место у Француској
 Жири (кратки филм)